(1974-), cuisinier autrichien
 Alfred Fankhauser (1890-1973), un écrivain suisse, journaliste et astrologue
  (1936-), une femme politique suisse
 Clemens Fankhauser (1985-), est un coureur cycliste autrichien
  (1904-1998), éditeur suisse
 Gertrud Lutz-Fankhauser (1911-1995), militante humanitaire suisse, vice-présidente de l'UNICEF
  (1870-1962), écrivain, évangéliste et pédagogue suisse
  (1944-), alpiniste autrichien
  (1995-), biathlète autrichienne
  (1943-), chanteur, parolier et guitariste américain
 Peter Fankhauser, ancien PDG de Thomas Cook
 Philipp Fankhauser (1964-), un bluesman et producteur de musique suisse
 Tobias Fankhauser (1989-), athlète paralympique suisse de handbike

Source de la traduction 

Patronyme austro-bavarois
Patronyme suisse